Miha Kveder (ur. 18 października 1993) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Sam Ihan. Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2010 w konkursie Alpen Cupu w Kranju. W lutym 2012 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 33. miejsce w Kranju. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lipcu tego samego roku, za zajęcie 20. lokaty w Villach. W marcu 2014 w Niżnym Tagile zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 13. miejsce. 5 marca 2016 odniósł zwycięstwo w zawodach FIS Cupu w Planicy. W międzynarodowych zawodach po raz ostatni startował w lipcu 2018, zajmując 21. i 42. miejsce w konkursach FIS Cupu w Szczyrku.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych – srebrny w 2014, 2015 i 2016 oraz brązowy w 2013 roku.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993